Kalkning kan henvise til:

 Kalkning (hvidtning) – at male med hvidtekalk. 
 Kalkning (dyrkning) – at udstrø jordbrugskalk.